Azuaga kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Azuaga (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Azuaga (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar